Aldo Biscardi (1930-2017), journaliste sportif et animateur de télévision italien,
  (1928-2019), homme politique italien. 

Patronyme italien